Карабахская война
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе (2016)
Вторая карабахская война